

Astronomia
 Cratere Asari – cratere sulla superficie di Cerere

Persone
 Junko Asari – ex maratoneta giapponese
 Satoru Asari – ex calciatore giapponese
 Yoshitō Asari – animatore e character designer giapponese